Това е списък с епизоди на „Бен 10: Ултра-извънземен“. Това е анимационен сериал, излъчван по Cartoon Network, той е продължение на Бен 10 и Бен 10: Извънземна сила, а следващият сериал от поредицата е Бен 10: Омнивърс. Сериалът има 52 епизода. Има един специален епизод с друг известен анимационен герой – Генератор Рех, но епизодът не се води на Бен 10.

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2011 – 2012) 

Бен 10: Ултра-извънземен